McEnery ist der Familienname folgender Personen:

 Kate McEnery (* 1981), englische Schauspielerin
 Peter McEnery (* 1940), englischer Schauspieler
 Samuel D. McEnery (1837–1910), US-amerikanischer Politiker
 Tom McEnery (* 1945), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker